Aardrijkskunde
 Antoine, plaats in de Amerikaanse staat Arkansas

Bedrijf
 Antoine, Belgisch historisch motorfietsmerk

Bouwwerk
 Kasteel Antoine, kasteel in de Belgische plaats Jemeppe-sur-Meuse

Personen met de achternaam Antoine
 André Antoine, Belgisch politicus
 Bruno Antoine, Belgisch syndicalist
 Fernand Antoine, Belgisch politicus
 Georges Antoine, Belgisch componist
 Louis Antoine, stichter van het antoinisme
 Matthew Antoine, Amerikaans skeletonracer

Voornaam
 Antoine (voornaam), een jongensnaam
 Antoine (kapper) (1884–1976), een kapper die hoofdzakelijk in Frankrijk werkzaam was

Wetenschap
 Vergelijking van Antoine, vergelijking uit de thermodynamica

Zie ook
 Saint-Antoine (doorverwijspagina)